Сезон 2001/02 стал для «Боруссии» 26-м в чемпионате Германии и 92-м со дня основания клуба. После относительного успеха в прошлом сезоне (бронза чемпионата) руководство доверилось главному тренеру Маттиасу Заммеру. Ставка сработала - команда взяла золото чемпионата впервые за 6 лет и первый трофей за 5 лет.

Относительным успехом обернулось выступление команды в еврокубках. В Лиге чемпионов во второй раз подряд удалось занять лишь 3-е место в группе и квалифицироваться в 3-й раунд Кубка УЕФА. Результаты в нем были лучше: в полуфинале был обыгран итальянский Милан, но в финале оступились об голландский Фейеноорд.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

43.400.000

Зима 

3.200.000

Ушли из клуба

Лето 

18.000.000

Зима 

0

Общие убытки:45.600.000

Общая прибыль:18.000.000

Разница:27.600.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

Кубок лиги

Промежуточный этап

1/2 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Кубок УЕФА

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2001/2002